Kapellplatz steht für
 Kapellplatz (Altötting)
 Kapellplatz (Darmstadt)
 Kapellplatz (Luzern) mit dem Fasnachtsbrunnen Fritschibrunnen